

Toponyme
 Lutèce est une forme francisée du nom employé par les Romains pour désigner la ville gauloise devenue Paris ;
 Lutèce est un astéroïde de la ceinture principale ;
 La rue de Lutèce, est une rue du  ;
 Les arènes de Lutèce, sont les vestiges d'un amphithéâtre gallo-romains de Paris.

Patronyme
 Régine Lutèce est un mannequin, créatrice de mode et actrice française de l'entre deux-guerres. Miss Paris 1931 ;
 Jean Lutèce est un compositeur français.

Littérature
 le théâtre de Lutèce, est une ancienne salle de théâtre parisienne ; 
 Lutèce est une revue littéraire et politique qui a succédé, de 1883 à 1886, à La Nouvelle Rive gauche ;
 Lutèce et le Paysan est un roman de Marius Noguès (1967) ;

Musique 

 Lutèce est une symphonie dramatique d'Augusta Holmès ;

Techniques
 Lutèce (logiciel) est un outil de portail Web Java développé par la Mairie de Paris ;
 Lutèce Créations est un fabricant de mécanisme musical implanté à Paris.